KSZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kotlas (Russia)
 ksz – codice ISO 639-3 della lingua kodaku